

Persone
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), scrittore e drammaturgo francese.

Teatro
Cyrano de Bergerac, opera teatrale di Edmond Rostand
Cyrano de bergerac, commedia di Broadway con Kevin Kline e Jennifer Garner

Cinema
Cyrano de Bergerac, film del 1900 diretto da Clément Maurice
Cirano di Bergerac, film del 1922 diretto da Augusto Genina
Cirano di Bergerac, film del 1946 diretto da Fernand Rivers
Cirano di Bergerac, film del 1950 diretto da Michael Gordon
Cyrano de Bergerac, film del 1990 diretto da Jean-Paul Rappeneau

Musica
Cyrano de Bergerac, opera lirica di Franco Alfano

Pagine correlate
Cyrano